Литвиновское сельское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Литвиновка.

Административное устройство 
В состав Литвиновского сельского поселения входят:
 село Литвиновка,
 хутор Демишев,
 хутор Дубовой,
 хутор Кононов,
 хутор Кочевань,
 хутор Титов.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района